Le combat de La Chapelle-Saint-Aubert est un événement possiblement apocryphe qui aurait eu lieu lors de la Chouannerie. Le , une embuscade aurait été tendue par les Chouans aux Républicains du bataillon des volontaires de Paris. Il n'est pas toutefois certain que cette bataille ait réellement eu lieu, ou du moins, que le récit rapporté soit véridique. En effet si ce combat est évoqué par Jacques Crétineau-Joly dans L'histoire de la guerre de Vendée, ni les rapports de l'administration républicaine du district de Fougères, ni les mémoires du colonel de Pontbriand n'en font mention.

Prélude 
Au début du mois d', à la suite du débarquement des émigrés à Quiberon, plusieurs prisonniers émigrés et chouans furent condamnés à mort. Les exécutions eurent lieu près de Vannes et d'Auray. À Vannes, ce fut la  de chasseurs qui fut chargée de fusiller les prisonniers. Toutefois les officiers et les soldats des chasseurs refusèrent de participer aux exécutions, mais le bataillon des volontaires de Paris accepta de se charger de la besogne à leur place. Au mois d'août, après qu'il eut fusillé plusieurs centaines de prisonniers, ce bataillon fut envoyé à Fougères afin de briser le blocus de la ville imposé par les Chouans.

Le nombre des soldats républicains n'est pas exactement connu, à l'époque le nombre de soldats d'un bataillon était de 577 hommes, mais il était rare d'avoir un effectif complet, surtout après la bataille de Quiberon qui avait dû causer quelques pertes. Le nombre des républicains se situait probablement entre 300 et 500.

La bataille 
Lorsque, le 18 août, Aimé Picquet du Boisguy apprit que des soldats qui avaient fusillé à Quiberon arrivaient près de Fougères, il s'empressa d'aller les attaquer. Bien qu'il ne pût réunir que 800 hommes, il passa immédiatement à l'attaque et rencontra le bataillon à deux lieues de Fougères sur la route de Rennes. Les Parisiens furent attaqués par le gros de forces de Boisguy tandis qu'une compagnie de chasseurs chouans les prenait à revers. Le commandant et ses grenadiers contre-attaquèrent en tête de leurs lignes mais furent écrasés. Les consignes de Boisguy étaient de ne n'épargner aucun de ces soldats qui avaient fusillé à Quiberon. Les Parisiens furent alors chargés de toute part à la baïonnette par les Chouans enragés qui les massacrèrent. Les quelques républicains qui réussirent à s'enfuir furent poursuivis inlassablement dans les jours qui suivirent. Ils finirent par être tous exterminés et plusieurs de leurs cadavres furent mutilés.

Suites du combat 
Tous les autres bataillons qui avaient fusillé à Quiberon subirent le même sort à différents endroits. Le bataillon d'Arras est détruit le 22 août par Palierne à la bataille de La Ceriseraie ou 220 hommes sur 300 sont tués. Celui de la Gironde aurait été anéanti le  par les troupes de Jambe d'Argent, Scépeaux ou Charette. La compagnie belge périt à Combat de Brée, près de Laval. 

Le 5 septembre, le général Lemoine écrivit :

Bibliographie 
 
 , .

Notes 

Bataille de la Chouannerie
Bataille sur le sol breton
Chouannerie en Ille-et-Vilaine
Bataille de 1795